Malyschew ( Малышев,  Malyshev) ist der Name folgender Personen:

 Anton Wladimirowitsch Malyschew (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Ernst Iwanowitsch Malyschew (* 1940), russischer Science-Fiction-Autor
 Iwan Michailowitsch Malyschew (1887–1918), russischer Politiker

 Nikolai Alexandrowitsch Malyschew (1911–2005), sowjetischer Wasserbauingenieur
 Pjotr Fjodorowitsch Malyschew (1898–1972), sowjetischer General
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Malyschew (1902–1957), sowjetischer Politiker

Siehe auch:

 Malyschewa